Список компаній за виплавкою сталі — список компаній-виробників сталі. У цей список вміщено компанії, що у 2015 і 2016 роках виробили 3 або більше мільйонів тон рідкої сталі. Станом на 2016 рік таких компаній було 97 зі штаб-квартирами у 24 країнах світу. Разом у 2016 році вони виплавили 1052,83 млн т сталі, або 65,64 % її світового виробництва. Світове виробництво сталі у 2016 році становило близько 1603,989 млн тонн у 66 країнах світу. Список складено переважно за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі.

Багато компаній, що є виробниками сталі, мають виробничі потужності у кількох країнах.

Список

Виноски 

Чорна металургія